Lyon steht für:
 Lyon (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lyon Motor Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lyon (Schriftart), Schriftart (2010) von Kai Bernau

Orte:
 Lyon, Stadt in Frankreich
 Arrondissement Lyon, Verwaltungsgebiet in Frankreich
 Lyon (Mississippi), Ortschaft im Coahoma County, Bundesstaat Mississippi, Vereinigte Staaten
 Lyon County (Iowa), County in den Vereinigten Staaten
 Lyon County (Kansas), County in den Vereinigten Staaten
 Lyon County (Kentucky), County in den Vereinigten Staaten
 Lyon County (Minnesota), County in den Vereinigten Staaten
 Lyon County (Nevada), County in den Vereinigten Staaten

geografischer Objekte:
 Lyon-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 Lyon Peak, Berg auf der Trinity-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

astronomischer Objekte:
 (9381) Lyon, Asteroid
 Lyon (Venuskrater), benannt nach Mary Lyon

Siehe auch:
 Lion
 Lyonne
 Lyons